Výraz Eon může znamenat:

 Eón (mytologie) – starořecký bůh času a věčnosti
 Eon – geochronologická jednotka
 Eon – přezdívka DJ Ferryho Corstena
Eon Productions Ltd. – britská filmová společnost věnující se zejména natáčení bondovek
 E.ON, psáno též E.on, e.on apod. – velký německý koncern v oblasti výroby energie
 eon (buddhismus) – buddhistický věk, který trvává mnoho tisíc (miliónů) let